Алексе́й За́йцев:
 
 
 Зайцев, Алексей Анатольевич (1952—2008) — российский учёный и мэр Новошахтинска.
 Зайцев, Алексей Андреевич (1904—1966) — советский военный деятель, полковник.
 
 Зайцев, Алексей Игоревич (1958—2015) — поэт, заведующий отделом поэзии журнала «Огонёк».
 
 Зайцев, Алексей Константинович (1939—2009) — советский и российский историк, археолог, музейный работник.
 Зайцев, Алексей Михайлович (1856—1921) — русский геолог.
 Зайцев, Алексей Никифорович (1939—2018) — советский актёр и режиссёр.
 
 Зайцев, Алексей Петрович (род. 1975) — российский хоккеист.